Revolución puede referirse al nombre de los siguientes periódicos:

 Revolución, publicado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en Los Ángeles, California (1907-1908).
 Revolución, publicado en Cuba en la década de 1950.

Otros usos: Revolución (desambiguación)